

Bibliografia

Przypisy 

Polityka Republiki Środkowoafrykańskiej